



Toponyme

 Araçatuba est une ville de l'État de São Paulo
 L'île d'Araçatuba est une île de l'État de Santa Catarina

Football

Clubs de football brésiliens : 

 Araçatuba (Associação)
 Araçatuba (Atlético)

Homonymie de toponyme